Das Herrendoppel der Australian Open 2012 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Bob und Mike Bryan, die wieder das Endspiel erreichten, dort aber gegen das ungesetzte Team Leander Paes und Radek Štěpánek verloren. Paes siegte zum ersten Mal in Melbourne und konnte damit seinen persönlichen Karriere-Grand-Slam vollenden. Für ihn war es der siebte Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier, für Štěpánek war es der erste.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Preisgeld 
Bei den Australian Open 2012 wurde für das Erreichen der entsprechenden Runden im Doppel das folgende Preisgeld pro Paar ausgelobt.

* Stand Januar 2012, auf 100 gerundet

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herrendoppel
2012